Пероксотетрасульфат калия () — неорганическое вещество, с химической формулой K2S4O14, или K2S4O12(O2). Имеет вид бесцветных триклинных кристаллов.

Молекулярная масса (в а. е. м.): 270,31, температура разложения 200 C°, при этом образует кислород и дисульфат калия. Плотность: 2,48 (20 °C, г/см³, состояние вещества — кристаллы).

Химические характеристика 
Образуется в результате реакции взаимодействия пероксодисульфата калия и оксида серы(VI) с образованием пероксотетрасульфата калия; реакция протекает над олеумом:
Образуется как: K2S2O8 + 2SO3 → K2S4O14.

Также образуется при реакции пероксидисульфата калия с сернистым газом: K2S2O6(O2) + 2SO2 → K2S4O12(O2).

Растворимость 
В г/100 г растворителя (вода):
 1,7 (0 °C);
 2,9 (10 °C);
 4,8 (20 °C);
 6,1 (25 °C);
 7,6 (30 °C);
 11,4 (40 °C);
 16,8 (50 °C);
 фтороводород: легко растворим;
 этанол: не растворим.

Реакции вещества 
 Окисляет N,N-диметиланилин в орто-сульфат, который при кипячении с соляной кислотой дает 2-диметиламинофенол (выход 40 %).
 Окисляет салициловый альдегид в гентизиновый альдегид.
 В присутствии ионов серебра расщепляет вициальные гликоли до кетонов и альдегидов.
 В щелочном растворе количественно окисляет иодид калия до иодата.
 В подкисленном водном растворе медленно окисляет иодид калия до иода, реакция ускоряется нагреванием или добавлением катализаторов (солей железа(II)).
 Показатель преломления (для D-линии натрия) — 1,461 при 20 °C.

Литература 
 ГОСТ 4146-74 «Реактивы. Калий надсернокислый. Технические условия»..
 Ефимов А. И. и др. Свойства неорганических соединений. Справочник. — Л.: Химия, 1983. — С. 130—131.
 Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. — Л.: Химия, 1977. — С. 69.
 Справочник химика. Т. 2. — Л.-М.: Химия, 1964. — С. 84—85.
 Токсикологический вестник. — 2003. — № 2. — С. 34 (токсичность).
 Успехи химии. — 1965. — Т. 34. — № 12. — С. 2119—2120 (термический распад).

Химия